El nombre común Jaramago puede hacer referencia a varias especies botánicas:

 Amaranthus albus 
 Armoracia rusticana
 Brassica nigra
 Capsella bursa-pastoris
 Eruca vesicaria
 Heliotropium europaeum
 Raphanus raphanistrum
 Sisymbrium officinale
 Sinapis alba.
 Las especies del género Diplotaxis'', herbáceas pertenecientes a la familia Brassicaceae (o crucíferas).